Shielded Twisted Pair
 Spanning Tree Protocol
 Condicions estàndard de pressió i temperatura (STP en anglès)